De  FA Community Shield 2011 (ook bekend als de McDonald's FA Community Shield om sponsorredenen) was de 89e FA Community Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen. 

De wedstrijd werd gespeeld in het Wembley Stadium te Londen op 7 augustus 2011 door Manchester United, dat in het seizoen 2010/2011 de Premier League won, en Manchester City, de winnaar van de FA Cup in 2011. Manchester United won de supercup met 2–3 na een spannende 160ste stadsderby, daarenboven op Wembley. Nani scoorde in de 94ste minuut de winnende treffer voor Manchester United, nadat de Portugese buitenspeler ook voor de 2–2 had getekend. De Belg en aanvoerder Vincent Kompany en de Nederlander Nigel de Jong speelden negentig minuten voor Manchester City.

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 2010/11
 Finale FA Cup 2011
 Finale League Cup 2011

FA Community Shield
Sportevenement in Londen
Supercup voetbal in 2011